Пётр Орлов:
 Орлов, Пётр Иванович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Орлов, Пётр Николаевич (1949—2008) — футбольный тренер, заслуженный тренер РСФСР.
 Орлов, Петр Петрович (1874—1939) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Орлов, Пётр Петрович (1912—1989) — советский фигурист, тренер, заслуженный тренер СССР.
 Орлов, Пётр Семёнович (1989—1968) — каменщик-стахановец, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного совета РСФСР.